Бычи́на () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ключборкский повет, Опольское воеводство. Население — 9623 человека (на 2011 год).

Демография 
Данные по переписи 2011 года:

Населённые пункты 
Бискупице, Борек, Войславице, Голковице, Гослав, Доберцице, Костув, Мехова, Насале, Парушовице, Погожалка, Поляновице, Просьлице, Пщонки, Рошковице, Сарнув, Серославице, Худоба, Цецежин, Якубовице, Янувка, Яськовице.

Соседние гмины 
 Гмина Болеславец
 Гмина Гожув-Слёнски
 Гмина Ключборк
 Гмина Ленка-Опатовска
 Гмина Лубнице
 Гмина Тшциница
 Гмина Волчин

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Опольского воеводства
Ключборкский повет